Θ-стан (хімія)
 Тета-ритм (медицина)